Deori pode ser:

Deori - uma cidade e um município no distrito de Sagar , na Índia.
Deori -  uma vila no distrito de Shahdol, Índia.
Deori - uma vila no distrito de Bilaspur, Índia.
Os Deoris, grupo tribal de Arunachal Pradesh, Índia.

Desambiguação